«Banjo» — песня американской кантри-группы Rascal Flatts, вышедшая в качестве первого сингла с их 8-го студийного альбома Changed. Релиз прошёл 16 января 2012 года.

История 

Песня получила смешанные отзывы музыкальной критики, например от Roughstock, Taste of Country, Country Universe, «Country Music Review».

Песня дебютировала на 37-й позиции в кантри-чарте Billboard Hot Country Songs 28 января 2012 года и позднее достигла № 1 и стала 12-м чарттоппером группы.

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 Banjo

Песни 2012 года
Кантри-песни
Песни на английском языке
Синглы Big Machine Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Country Songs